Абба Ахимеир (настоящее имя Аба Шойл Гайсинович; , село Долгое, близ Бобруйска — , ) — журналист и писатель, один из лидеров сионистов-ревизионистов. Возглавлял правую «ревизионистско-максималистскую» фракцию движения.

Биография 
Родился в семье лесоторговца Исаака (Айзика Зельмановича) Гайсиновича и Сары Хаи Гельфанд. Прибыл в Палестину в юношеском возрасте. В 1914 году вернулся в Россию и вступил в сионистское рабочее движение «Цеирей Цион» (, Молодёжь Сиона). После Первой мировой войны он изучал историю в университетах Льежа и Вены (где в своей докторской диссертации рассматривал «русский вопрос» в свете труда Шпенглера «Закат Европы»), а в 1924 году вновь приехал в Палестину, где стал членом сионистской рабочей партии «Ха-Поэль ха-Цаир» (, Молодой рабочий). Со временем взгляды Ахимеира претерпели трансформацию, и в 1928 году он вступил в ревизионистскую партию. Ахимеир начал призывать к сопротивлению мандатным властям и организовал ряд выступлений против них, за что в ряде случаев был арестован.

В 1933 году Ахимеиру было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству Хаима Арлозорова, но он был оправдан судом за недостаточностью улик. Многие участники сионистского рабочего движения видели в убийстве Арлозорова доказательство существования фашистских тенденций в ревизионистской партии, однако ревизионисты утверждали, что процесс был сфабрикован их политическими противниками. В 1935 году во время процесса по делу об убийстве Арлозорова, ещё находясь в тюрьме, Ахимеир был осуждён на тюремное заключение за организацию нелегального «Союза бунтарей», после которого написал книгу «Репортаж с отсидки». Члены Союза бунтарей, помимо публичных выступлений против мандатных властей, также организовали нелегальную иммиграцию в Палестину примерно шестисот евреев.

Взгляды 
Взгляды Ахимеира были близки к фашизму 1920-х. «Союз бунтарей» был единственной сионистской группировкой, которая приняла фашистскую платформу — верховенство нации, доктрину лидера, принцип насильственной революцию и жестокую ненависть к левым партиям. Зеев Жаботинский должен был стать вождём, еврейский народ — продемонстрировать полное подчинение, а молодёжь — «установить свою диктатуру». Ахимеир критиковал верхушку сионистского рабочего движения, обвиняя её деятелей в коррупции, и призывал к созданию независимой Сионистской федерации.

В конце 20-х—начале 30-х Ахимеир опубликовал в газете «Доар а-Йом» серию статей под общим названием «Записки фашиста». Группа Ахимеира называла итальянский фашизм как национальное движение достойным подражания, а единственным недостатком национал-социализма считала присущий ему антисемитизм. В то же время именно члены «Союза бунтарей» стали инициаторами антинацистского бойкота в Палестине.

Экономические взгляды Ахимеира были продолжением его политической позиции. Исходя из того, что только нация является гарантом благосостояния своих членов, он выступал за протекционистские тарифы, защищающие местную продукцию от конкуренции, и в то же время против любого вмешательства государства в экономические и социальные процессы.

Взгляды Ахимеира способствовали становлению идеологии «Иргун» и «Лехи». Ахимеир написал значительное количество статей, многие из которых носили острый полемический характер, и несколько книг. В 1966 и 1968 годах вышли первые два тома его «Избранных сочинений», а в 1972 году была издана его книга «Союз бунтарей».

Примечания

Ссылки 
 
 АБА АХИМЕИР (АБА-ШАУЛЬ ГЕЙСИНОВИЧ) РЕПОРТАЖ С ОТСИДКИ
 Ирина Солганик: О Аббе Ахимеире рассказывает его сын
 Владимир Фромер Авраам Ставский и Аба Ахимеир // УБИЙСТВЕННОЕ ЛЕТО * ЧАША ПОЛЫНИ, Главы из романа

Персоналии:Сионизм
Еврейские националисты
Депутаты Законодательного собрания Британской Палестины